Nowosielica, ukr. Новоселиця – miejscowości na Ukrainie:

Miasto
 Nowosielica
Wsie
 Nowosielica (rejon doliński)
 Nowosielica (rejon połoński)
 Nowosielica (rejon śniatyński)
 Nowosielica (rejon starokonstantynowski)

 w powiecie skwirskim na Ukrainie.